Kroatisch handbalteam junioren (mannen)
 Kroatisch handbalteam junioren (vrouwen)